

Astronomia 
 731 Sorga – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Sorgà – comune della provincia di Verona in Veneto
 Sòrga – nome italiano di un fiume francese della Vaucluse

Persone 
 Erik Sorga –  calciatore estone, attaccante